Феррит:
 Ферриты (оксиферы) — химические соединения оксида железа Fe2O3 с оксидами других металлов.
 Феррит (металлургия) — железо или сплав железа с объёмноцентрированной кубической кристаллической решёткой.

См. также 
 Ферритовый фильтр — электрический компонент, использующийся для подавления высокочастотных помех
 Ферритовая память — компьютерная память на магнитных сердечниках